Alfred Noll är namnet på:

* Alfred Noll (fysiolog) (1870–1956) – tysk fysiolog
  (född 1960) – österrikisk rättsvetare